Taphrocampa är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Gosse 1851. Taphrocampa ingår i familjen Notommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Taphrocampa